Wild Bill fait référence à plusieurs films, la plupart consacrés à Wild Bill Hickok, un des personnages légendaire de l'Ouest américain :
 1923 : , western américain de .
 1926 : , western américain de .
 1940 : , western américain de Joseph H. Lewis, jouant sur l'homonymie du héros.
 1942 : , western américain de Ray Enright.
 1995 : Wild Bill, western américain de Walter Hill.
 1995 : , documentaire américain de Todd Robinson consacré au réalisateur William A. Wellman.
 2002 : , western américain de .
 2011 : , film britannique de Dexter Fletcher (sans lien avec Wild Bill Hickock).
 2017 : Wild Bill (Hickok), western américain de Timothy Woodward Jr.

Références